Васечко — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 733 носії; найбільше — на Придніпров'ї.
 Васечко Артем Вадимович (1998—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васечко Василь (1897 — після 1921) — козак, 2-га гарматна бригада 2-ї Волинської дивізії Дієвої Армії УНР.
 Васечко Степан Павлович (1924—1980) — полковник Радянської Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Примітки